Литовський лит — національна грошова одиниця Литовської республіки
 Leet — альтернативний алфавіт англійської мови